Китагути () — японская фамилия. Известные носители:

 Китагути, Акира (род. 1935) — японский футболист.
 Китагути, Мидзуки (род. 1994) — японская кёрлингистка.
 Китагути, Харука (род. 1998) — японская легкоатлетка.